Les Jeux des îles 2007 ont lieu à Rhodes et comprennent la quatrième édition du tournoi de football féminin disputé dans le cadre de la compétition multi-jeux.

Les Åland ont remporté le tournoi pour la première fois, en battant 3 à 0 l'Île-du-Prince-Édouard.

Participants

Phase de groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase à élimination directe

Tableau final

Demi-finale classement

Demi-finale

place

place

place

place

Finale

Classements

Classement final

Liens externes 
Tournoi féminin de football aux Jeux des îles 2007 (RSSSF)
Résultats du tournoi de football féminin aux Jeux des îles 2007 à Rhodes (Jeux des îles)

Notes et références 

Rhodes
Compétition internationale de football
Football en 2007